La aparición de la Virgen del Pilar és una obra de Francisco de Goya, realitzada a l'oli sobre taula, conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona per ordre judicial. L'obra va pertànyer a Julio Muñoz Ramonet. L'any 1991, Muñoz Ramonet va deixar en herència l'obra, entre d'altres, a la ciutat de Barcelona. Després que les filles d'aquest amaguessin algunes de les obres d'art més rellevants, entre elles aquesta i l'anunciació del Greco, i portessin a la via judicial el testament del seu pare, el Tribunal Suprem va donar la raó a l'Ajuntament de Barcelona l'any 2012. Finalment el 29 de juny de 2017, el Greco fou entregat juntament amb l'anunciació del Greco al MNAC en compliment de la sentència. Des de l'Ajuntament de Barcelona es va anunciar que seguirien el plet per recuperar les 800 obres que resten desaparegudes.

Referències 

Col·lecció d'art renaixentista i barroc del Museu Nacional d'Art de Catalunya
Quadres de Goya
Obres del 1775
Obres pictòriques del segle XVIII